Salvation (canção de The Cranberries) - de 1996
Salvation (canção de Roxette) - de 1999
Salvation (série de televisão) - de 2017
Terminator 4: Salvation - filme de 2009
The Crow: Salvation - filme de 2000

Desambiguação